Ificles puede referirse a lo siguiente:

 Ificles, medio hermano de Heracles.
 Ificles (argonauta), uno de los argonautas.
 Ificles (hijo de Fílaco), hijo de Fílaco y Climene y padre de Protesilao y Podarces con Diomedia o Astíoque.
 Ificles de Epiro, filósofo cínico del